Arosa steht für:
 Arosa, eine politische Gemeinde im Kanton Graubünden in der Schweiz
 (1304) Arosa, einen Asteroid
 Arosa (Portugal), einen Ort in Nordportugal
 EHC Arosa, Eishockeyclub in der Schweiz
 Seat Arosa, Automobiltyp von Seat
 Isla de Arosa, eine Insel in Galicien, Spanien
 Arosa (Kartoffel), Kartoffelsorte

A-ROSA steht für:
 Marke der Arkona AG, siehe Deutsche Seereederei #Ehemalige Beteiligungen
 A-ROSA Flussschiff GmbH, 2009 aus der Arkona AG hervorgegangen

Siehe auch:
 Arosa Bärenland